Вануату дебютира на олимпийски игри в Сеул през 1988 г. и оттогава насетне участва във всички летни олимпиади.

Островната държава никога не е участвала в зимни олимпийски игри.

Олимпийският комитет на Вануату е създаден през 1987 г. Признат е от Международния олимпийски комитет през същата година.

Резултати по игри

Външни препратки 
 Олимпийски комитет на Вануату

Страни на олимпийските игри
олимпийски игри